Yaqub forma part del nom de molts personatges:

 Abu-Abd-A·llah Yaqub ibn Dàwud, visir del califat abbàssida
 Abu-Hammu Mussa ibn Abi-Yaqub Yússuf, emir abdalwadita
 Abu-Hàtim Yaqub al-Malzuzí, imam
 Abu-l-Fat·h Yússuf ibn Yaqub, visir gaznèvida
 Abu Naddara Yakub ben Rafail Sanu, conegut com a Jacques Sanua, periodista i escriptor egipci de religió jueva
 Abu-Yaqub Ishaq ibn Àhmad as-Sijí, daï (missioner) ismaïlita
 Abu-Yaqub Ishaq al-Khuraymí, poeta àrab
 Abu-Yaqub Yússuf az-Zuhaylí al-Badissí, savi i sant marroquí del segle XIV
 Abu-Yaqub Yússuf ibn Abd-al-Mumin, califa almohade
 Abu-Yússuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansarí al-Kufí, legislador religiós
 Abu-Yússuf Yaqub al-Baridí, un dels tres fills d'al-Baridi
 Abu-Yússuf Yaqub al-Mansur, califa almohade
 Baysunkur ibn Yakub, emir dels Ak Koyunlu
 Abu-Alí Àhmad ibn Muhàmmad ibn Yaqub ibn Miskawayh, erudit autor islàmic de filosofia
 Abu l-Ala Ata ibn Yakub, conegut com a Nakuk, poeta i secretari del govern gaznèvida
 Yakub Beg II, emir del Beylik de Germiyan
 Yakup bin Ali Şir, bey del Beylik de Germiyan

El nom Yaqub també forma part del nom d'accidents geogràfics:

 Haly Yakub, oasi de l'Aràbia Saudita
 Jisr Banat Yakub, pas del Jordà

Notes